Abbaye de Saint-Bénigne peut désigner : 
 Abbaye Saint-Bénigne de Dijon ;
 Abbaye Saint-Bénigne de Gênes.